Fabián Viáfara – calciatore colombiano
 Henry Viáfara – ex calciatore colombiano
 Jhon Viáfara – ex calciatore colombiano
 Julián Viáfara – ex calciatore colombiano
 Walter Viáfara – astista colombiano